Пионерский — посёлок городского типа в Ирбитском районе (муниципальном образовании) Свердловской области России. Выполняет часть функций административного центра.

Географическое положение 
Посёлок Пионерский муниципального образования «Ирбитский район Свердловской области» Свердловской области расположен на правом берегу реки Ирбит, в нижнем её течении. Посёлок находится к северо-западу от Екатеринбурга, к востоку от Нижнего Тагила и в непосредственной близости от к северо-западу от районного центра города Ирбит.

История 
Был образован для обеспечения жильем работников птицефабрики Ирбитского совхоза Фоминского сельсовета (ныне ООО «Птицефабрика Ирбитская») решением районного исполкома № 359 от 4 декабря 1963 года и, затем, решением Свердловского облисполкома №31 от 23 января 1964 года.

1968 г. — создан Пионерский леспромхоз (сейчас ООО «Ирбитский лесокомбинат»).

1975 г. — был организован Пионерский поселковый совет (сейчас Пионерская территориальная администрация).
До этого посёлок управлялся Фоминским сельсоветом.

1981 г. — открыт детский сад «Золотой петушок» и фельдшерско-акушерский пункт.

1989 г. — получил статус посёлка городского типа.

1990 г. — открыта средняя общеобразовательная школа.

2015 г. — открыт детский сад «Жар-птица».

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус изменён с рабочего посёлка на посёлок городского типа.

Инфраструктура 
В посёлке Пионерском работают районный дом культуры, библиотека, средняя школа, детская школа искусств и два детских сада. В посёлке действуют фельдшерско-акушерский пункт, опорный пункт полиции, отделение почты. Имеются продуктовые, хозяйственные и прочие магазины, аптека.

Промышленность 
Крупнейшие предприятия пгт Пионерский:
 ОАО «Ирбитская птицефабрика»
 ООО агрофирма «Виктория»
 ПК «Пионерский леспромхоз»
 ООО «Ирбитский лесокомбинат»
 ООО «Ураллес-траст»
 ГУП «Ирбитская семстанция»
 ППО колхоза «Заря».

Транспорт 
До пгт Пионерского из города Ирбита ходит рейсовый автобус. Также до Пионерского можно добраться проходящим автобусом из Алапаевска и Артёмовского. Железнодорожной станции посёлок не имеет.

Внутренний транспорт пгт Пионерского представлен только местной службой такси.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ирбитского муниципального образования
Посёлки городского типа Свердловской области